Bakowo steht für:
 Bakowo, der deutsche Name der Gemeinde Nosova (alt: Purvmala) im Rajon Pytalowo in Russland
 Bąkowo (ehemals Bankau), ein Dorf in der Gmina Kolbudy (Kahlbude) in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Kolbudy#Schulzenämter